

Collegi per la Camera e per il Senato

Napoli I
Collegio elettorale di Napoli I – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1861 al 1919
Collegio elettorale di Napoli I – collegio elettorale del Senato della Repubblica dal 1948 al 1993

Napoli II
Collegio elettorale di Napoli II – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1861 al 1919
Collegio elettorale di Napoli II – collegio elettorale del Senato della Repubblica dal 1948 al 1993

Napoli III
Collegio elettorale di Napoli III – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1861 al 1919
Collegio elettorale di Napoli III – collegio elettorale del Senato della Repubblica dal 1948 al 1993

Napoli IV
Collegio elettorale di Napoli IV – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1861 al 1882 e dal 1891 al 1919
Collegio elettorale di Napoli IV – collegio elettorale del Senato della Repubblica dal 1948 al 1993

Napoli V
Collegio elettorale di Napoli V – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1861 al 1882 e dal 1891 al 1919
Collegio elettorale di Napoli V – collegio elettorale del Senato della Repubblica dal 1948 al 1993

Napoli VI
Collegio elettorale di Napoli VI – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1861 al 1882 e dal 1891 al 1919
Collegio elettorale di Napoli VI – collegio elettorale del Senato della Repubblica dal 1948 al 1993

Napoli - Arenella
Collegio elettorale di Napoli - Arenella – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1993 al 2005
Collegio elettorale di Napoli - Arenella – collegio elettorale del Senato della Repubblica dal 1993 al 2005

Napoli - Fuorigrotta
Collegio elettorale di Napoli - Fuorigrotta – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1993 al 2005
Collegio elettorale di Napoli - Fuorigrotta – collegio elettorale del Senato della Repubblica dal 1993 al 2005

Napoli - Ponticelli
Collegio elettorale di Napoli - Ponticelli – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1993 al 2005
Collegio elettorale di Napoli - Ponticelli – collegio elettorale del Senato della Repubblica dal 1993 al 2005

Altri collegi
Collegio elettorale di Napoli – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1919 al 1923
Collegio elettorale di Napoli VII – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1861 al 1882 e dal 1891 al 1919
Collegio elettorale di Napoli VIII – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1861 al 1882 e dal 1891 al 1919
Collegio elettorale di Napoli IX – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1861 al 1882 e dal 1891 al 1919
Collegio elettorale di Napoli X – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1861 al 1882 e dal 1891 al 1919
Collegio elettorale di Napoli XI – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1861 al 1882 e dal 1891 al 1919
Collegio elettorale di Napoli XII – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1861 al 1882 e dal 1891 al 1919
Collegio elettorale di Napoli Centro – collegio elettorale del Senato della Repubblica dal 1993 al 2005
Collegio elettorale di Napoli - Ischia – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1993 al 2005
Collegio elettorale di Napoli - Pianura – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1993 al 2005
Collegio elettorale di Napoli - San Carlo Arena – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1993 al 2005
Collegio elettorale di Napoli - San Lorenzo – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1993 al 2005
Collegio elettorale di Napoli - Secondigliano – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1993 al 2005
Collegio elettorale di Napoli - Vomero – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1993 al 2005